Павел Михайлович Корольков (11 февраля 1899 года, местечко Межеречье, ныне Мазовецкое воеводство, Польша — 25 января 1995 года, Одесса) — советский военный деятель, Генерал-лейтенант артиллерии (1943 год).

Начальная биография 
Павел Михайлович Корольков родился 11 февраля 1899 года в местечке Межеречье ныне Мазовецкого воеводства Польши.

Военная служба

Первая мировая и гражданская войны 
В 1916 году закончил Нижегородский кадетский корпус, после чего был направлен на учёбу в Константиновское артиллерийское училище, которое ускоренно закончил, после чего в феврале 1917 года был призван в ряды Русской императорской армии и направлен на Западный фронт, где был назначен на должность командира артиллерийского взвода.

В апреле 1918 года в чине прапорщика был демобилизован из рядов армии.

В декабре 1918 года вступил в ряды РККА и назначен на должность инструктора артиллерии особого назначения Московского военного округа, затем — на должность помощника начальника оперативного отделения и военного цензора штаба 9-й армии, а в июле 1919 года — на должность начальника разведки 3-го легкоартиллерийского дивизиона (34-я стрелковая дивизия). Принимал участие в боевых действиях на Южном и Юго-Восточном фронтах против войск под командованием генерала А. И. Деникина, а также участвовал в подавлении восстаний в Кубанской области.

Межвоенное время 
В августе 1921 года Корольков был назначен на должность командира батареи, затем — на должность помощника начальника штаба 13-го артиллерийского полка (13-я Дагестанская стрелковая дивизия, Северо-Кавказский военный округ), а в октябре 1926 года — на должность командира артиллерийского дивизиона 38-го стрелкового полка (13-я Дагестанская стрелковая дивизия).

В апреле 1924 года Корольков был направлен на учёбу на артиллерийские курсы усовершенствования командного состава в Детском Селе, которые закончил в декабре 1925 года.

В марте 1928 года был назначен на должность начальника штаба 9-го корпусного артиллерийского полка (Северо-Кавказский военный округ), в ноябре 1931 года — на должность начальника пункта ПВО города Ростов-на-Дону, в мае 1932 года — на должность офицера для поручений 1-го разряда Реввоенсовета СКВО, в марте 1933 года — на должность помощника начальника 1-го сектора Управления начальника артиллерии Северо-Кавказского военного округа, а в январе 1934 года — на должность командира 38-го артиллерийского полка (38-я стрелковая дивизия).

В декабре 1934 года был повторно направлен на артиллерийские курсы усовершенствования командного состава в Детском Селе, по окончании которых продолжил командовать 38-м артиллерийским полком.

В 1939 году окончил курсы усовершенствования начальствующего состава при Артиллерийской академии им. Ф. Э. Дзержинского.

В марте 1939 года был назначен на должность начальника артиллерии 64-й стрелковой дивизии, а в январе 1941 года — на должность заместителя начальника артиллерии по боевой подготовке 10-й армии (Белорусский военный округ).

Великая Отечественная война 
В начале войны Павел Михайлович Корольков принимал участие в приграничном сражении на Западном фронте.

В ноябре 1941 года был назначен на должность начальника штаба артиллерии 30-й армии, в июне 1942 года — на должность начальника штаба Управления начальника артиллерии 10-й резервной армии, а в июле — на должность командующего артиллерией 1-й гвардейской армии.

24 апреля 1943 года генерал-лейтенант Павел Михайлович Корольков был назначен на должность командира 5-го артиллерийского корпуса прорыва, а 18 мая 1943 года — на должность командира 7-го артиллерийского корпуса прорыва, который принимал участие в ходе Курской битвы, а затем в битве за Днепр, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Нижнесилезской и Берлинской наступательных операциях. За отличие в боевых действиях по освобождению Львова 7-му артиллерийскому корпусу прорыва было присвоено почётное наименование «Львовский».

Послевоенная карьера 
После окончания войны Корольков продолжил командовать 7-м артиллерийским корпусом прорыва. В декабре 1945 года был назначен на должность командира 10-го артиллерийского, в июне 1946 года — на должность командира 2-го артиллерийского корпусов прорыва, в июне 1949 года — на должность начальника Высшей офицерской артиллерийской технической школы, а в июле 1953 года — на должность начальника военной кафедры Одесского государственного университета. В сентябре 1959 года вышел в запас.

Жил в Одессе. Умер не ранее 1985 года.

Награды 
 Орден Ленина (21.02.1945)
 Четыре ордена Красного Знамени (28.07.1942, 07.08.1943, 03.11.1944, 1948)
 Орден Суворова 1-й степени (29.05.1945) 
 Два ордена Суворова 2-й степени (10.01.1944, 06.04.1945)  
 Орден Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985)
 Медали.
Других  государств
 Командор Ордена Британской Империи (Великобритания 1944) 
 Военный крест (ЧССР)
 Медаль «За Варшаву 1939—1945» (ПНР)

Память

Примечания

Литература 

Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Участники Первой мировой войны (Россия)  
Царские офицеры на службе в РККА
Участники Гражданской войны в России    
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Участники Сталинградской битвы
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Члены КПСС
Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого
Преподаватели Одесского университета